Wieleń peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Wieleń, une ville du powiat de Czarnków-Trzcianka, chef-lieu de la gmina de Wieleń ;
 Wieleń, un village du powiat de Wolsztyn ;
 Wieleń, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.